Ива́н Про́хоров:
 Прохоров, Иван Владимирович (род. 1955) — российский дипломат.
 Прохоров, Иван Иванович (1926—1945) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Прохоров, Иван Павлович (1901—1961) — генерал-майор.